Plusieurs églises ont été nommées église Saint-Pierre-Claver en l’honneur de saint Pierre Claver :
 l’église Saint-Pierre-Claver de Brazzaville en République du Congo ;
 l’église Saint-Pierre-Claver de Carthagène des Indes en Colombie ;
 l’église Saint-Pierre-Claver de Montréal au Canada.